Tenisový turnaj ATP Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 se konal ve dnech 1.–7. srpna v rakouském Kitzbühelu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli v prvním kole volný los.
  Juan Ignacio Chela (semifinále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (odstoupil)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Andreas Seppi (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers (čtvrtfinále)
  Pablo Andújar (čtvrtfinále)

Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Dominic Thiem
  Thomas Muster
  Javier Martí

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Daniel Brands
  Jerzy Janowicz
  João Souza
  Antonio Veić

Pavouk

Finálová fáze

Čtyřhra

Nasazené páry 
  František Čermák /  Filip Polášek (1. kolo)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López ''(1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Santiago González (vítězové)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2011